Fern – nome proprio di persona inglese femminile
 Villa Strohl Fern – edificio di Roma
 Cody Fern – attore australiano
 Passo di Fern – valico alpino